Albondón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Albondón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Albondón (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar